Comitatul Claiborne, în original Claiborne County, este numele a trei diviziuni administrative de ordin doi din statele Unite ale Americii, două comitate și o parohie.

Comitate 

 Comitatul Clainborne, statul  - (categorie și format) 
 Comitatul Clainborne, statul  - (categorie și format)

Vezi și 

 Parohia/Comitatul Clainborne, statul  - (categorie și format)

Dezambiguizare